

Localidades 

Marans (Charente-Maritime) - Comuna do departamento de Charente-Maritime
Marans (Maine-et-Loire) - Comuna do departamento de Maine-et-Loire